Грегг () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Грегг, Брайан (род. 1984) — американский лыжник.
 Грегг, Вирджиния (1916—1986) — американская актриса.
 Грегг, Гарри (1932—2020) — североирландский футбольный вратарь.
 Грегг, Данкан (1910—1989) — американский гребец.
 Грегг, Джад (род. 1947) — американский политик.
 Грегг, Джейми (род. 1985) — канадский конькобежец-спринтер, сын Рэнди Грегга и бра Джессики Грегг.
 Грегг, Джессика (род. 1988) — канадская шорт-трекистка, дочь Рэнди Грегга и сестра Джейми Грегга.
 Грегг, Кларк (род. 1962) — американский актёр, режиссёр и сценарист.
 Грегг, Кэйтлин (в девичестве Комптон; род. 1980) — американская лыжница.
 Грегг, Макси (1814—1862) — американский военный.
 Грегг, Ричард (1883—1945) — ирландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Грегг, Рэнди (род. 1956) — канадский хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз», отец Джейми и Джессики Грегг.
 Грегг, Терри (род. 1950) — британский хоккеист на траве.

Топоним 
 Грегг — округ в штате Техас Соединённых Штатов Америки.

См. также 
 Грейг

Примечания